

Корвалліс — місто, штат Орегон
 Корвалліс — переписна місцевість, штат Монтана